Nom de dos reis de Lagash:
 Eannatum I, 2470 aC a 2430 aC. Era fill (i successor) d'Ukurgal i net d'Ur-Nanxe
 Eannatum II, successor d'Entemena